Дул (округ, Небраска)
Дул (округ, Південна Дакота)